Berliner Sonntagsblatt bezeichnet:
 Berliner Sonntagsblatt, in  Die Kirche aufgegangene, bis 1994 erscheinende Wochenzeitung für den „Westbereich“ der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg
 Berliner Sonntagsblatt, ein kommerzielles Webportal